Гипполох () — древнегреческое имя.
 Гипполох — сын Беллерофонта
 Гипполох и Писандр — сыновья Антимаха, участники Троянской войны
 Гипполох Македонский — греческий писатель IV — III веков до н. э.
 (129137) Гипполох — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.